Nothocissus är ett släkte av vinväxter. Nothocissus ingår i familjen vinväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinväxter
Nothocissus